Munkegårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Munkegårde (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn
 Munkegårde (Rørup Sogn) – en bebyggelse i Rørup Sogn
 Munkegårde (Tikøb Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tikøb Sogn
 Munkegårde (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn